Kuusisaari (eiland met sparren) kan verwijzen naar:
Kuusisaari (Junosuando), een eiland in de Torne, nabij Junosuando, Zweden
Kuusisaari (Anttis), een eiland in de Torne, nabij Anttis, Zweden 
Kuusisaari (Kurkkio), een eiland in de Torne, nabij Kurkkio, Zweden;
Kuusisaari (Lovikka), een eiland in de Torne, nabij Lovikka, Zweden;
Kuusisaari, een plaatsaanduiding binnen de Gällivare (gemeente), Zweden;
Kuusisaari (Lappeasuando), eiland in de Kalixälven
Kuusisaari (Narken); eiland in de Kalixälven en
plaatsaanduiding binnen de Kiruna (gemeente), Zweden
Kuusisaari (Finland), een eiland in de Finse hoofdstad Helsinki

Ook:
Kuusitiipuri; eiland nabij Seskarö (eiland)
Kuusiriskilö; eiland nabij Nikkala